NOK ou Nok pode se referir a:
Kiel Canal (Nord-Ostsee-Kanal)
NOK, código da coroa norueguesa, moeda oficial da Noruega, no padrão ISO 4217 
NYSE stock ticker para Nokia Corporation, com sede na Finlândia 
Nordostschweizerische Kraftwerke, companhia de eletricidade da Suíça
 Cultura de Noque a antiga civilização da Nigéria
Nok Hockey, o jogo
Nok Kundi, vila no Paquistão Ocidental 
Nok Air, uma companhia aérea de baixo custo da Tailândia
NOK Corporation
NoK CrEW é um grupo de artistas Graffiti de Paris.
"NOK" também foi usada como uma abreviação comum para o NBA  New Orleans/Oklahoma City Hornets de 2005-2007.
NOK pode ser usado como um acrônimo para parente mais próximo.
NOK também pode ser usado como expressão: "Not OK". 

Desambiguação